Terriers (2010) – amerykański serial kryminalny stworzony przez Teda Griffina. 

Jego światowa premiera odbyła się 8 września 2010 roku na kanale FX. Emisja zakończyła się 6 grudnia 2010 roku po pierwszym sezonie. W Polsce nadawany jest od 16 marca 2012 roku na kanale Fox Polska.

Opis fabuły 
Bohaterami serialu są działający bez licencji prywatni detektywi: były policjant Henry "Hank" Dolworth (Donal Logue) i jego przyjaciel Britt Pollack (Michael Raymond-James).

Obsada 
 Donal Logue jako Henry "Hank" Dolworth
 Michael Raymond-James jako Britt Pollack
 Laura Allen jako Katie Nichols
 Rockmond Dunbar jako detektyw Mark Gustafson
 Jamie Denbo jako Maggie Lefferts
i inni

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji FX